Dendrothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Jindřich Uzel 1895. Dendrothrips ingår i familjen smaltripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Smaltripsar
Dendrothrips